Saint-Fiacre est le nom de différentes communes françaises dont : 
 Saint-Fiacre, dans les Côtes-d'Armor
 Saint-Fiacre, en Seine-et-Marne
 Saint-Fiacre-sur-Maine, en Loire-Atlantique
Saint-Fiacre est aussi le nom : 
d'un hameau de la commune de Crozon (Finistère) disposant d'une chapelle éponyme
d'une zone commerciale située à Plourin-lès-Morlaix (Finistère).
 d'un village imaginaire à côté de Moulins dans le roman L'affaire Saint-Fiacre (1932) de Georges Simenon et dans le film qui a été tiré, Maigret et l'Affaire Saint-Fiacre (1959) de Jean Delannoy. Il s’agit du village dans lequel Maigret est né et a passé toute son enfance.
d'une très ancienne association des jardiniers du quartier de la Robertsau à Strasbourg (Bas-Rhin) : la Confrérie des jardiniers de Saint-Fiacre.

Voir aussi 
 Mal de saint Fiacre, nom donné aux hémorroïdes
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France